

Personnalités 

 Gustave Garrisson (1820-1897), homme politique français, sénateur du Tarn-et-Garonne ;
 Janine Garrisson (1932-2019}, historienne et professeure d'université

Personnages de fiction 
 Maggy Garrisson, personnage de fiction et série française de bande dessinée.

Voir aussi